Devoll (rivier), een rivier in Albanië
Devoll (district), een district in de Albanese prefectuur Korçë, genoemd naar de rivier
Devoll (stad), een stad in dit district